Суслик Каскадных гор, или каскадный суслик (), — вид грызунов рода золотистых сусликов семейства беличьих.

Описание 
Длина тела животных составляет от 28,6 до 31,5 см. Масса тела составляет от 200 до 350 г. Окраска шерсти тёмного серо-коричневого цвета. По бокам имеются белые полосы, обрамлённые чёрным цветом.

Распространение 
Вид обитает в Каскадных горах в провинции Британская Колумбия (Канада) и штате Вашингтон (США), а также на севере национального парка США Норт-Каскейдс.

Систематика 
На основании филогенетических исследований группы авторов под руководством К. Хелджена в 2009 году вид был выделен из рода Spermophilus в отдельный род Callospermophilus.

Примечания 

Животные, описанные в 1895 году
Золотистые суслики
Млекопитающие Северной Америки